

Quartier portugais de Montréal

Autres pays 
 
  (Californie)